Pierre Dagenais peut désigner:
 Pierre Dagenais (1923-1990), acteur québécois ;
 Pierre Dagenais (1978-), joueur de hockey québécois.